Daveluy est un terme pouvant désigner:

Patronyme 
 Amédée Daveluy (1798-1867) : helléniste français.
 André Daveluy (1911-2004) chroniqueur canadien « Monsieur Bricole » à Radio-Canada.
 Antoine Daveluy (1818-1866), martyr de Corée décapité le .
 Marie-Claire Daveluy (1880-1968), historienne et écrivaine québécoise.
 Marie Daveluy (née en 1936), artiste et cantatrice québécoise.
 Nicolas Daveluy-Bellencourt (1756-1840), homme politique et industriel français.
 Paule Cloutier-Daveluy (née en 1919), écrivaine québécoise.
 Raymond Daveluy (1926-2016), organiste québécois.
 René Daveluy (1863-1939), contre-amiral français.

Toponyme

Daveluyville, ville du Centre-du-Québec.

Homonymie de patronyme